Tobogan (joc), pla inclinat molt llis disposat per a deixar-s'hi anar lliscant. S'utilitza normalment com a joc infantil.
 Tobogan (esport), esport olímpic individual d'hivern.
 Pista per a salts d'esquí.
 Tipus de trineu dels amerindis algonquins que no coneixien la roda.